

Geografia
 Francisco Ayres – comune del Brasile nello Stato del Piauí

Persone
 Agnes Ayres, all'anagrafe Agnes Eyre Henke (1898-1940) – attrice cinematografica statunitense
 Fábio Ayres, meglio noto come Fabinho (1991) – calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Jeff Ayres, nato Jeffrey Curtis Pendergraph e noto fino al 2013 come Jeff Pendergraph (1987) – cestista statunitense
 Leah Ayres (1957) – attrice statunitense
 Lew Ayres, all'anagrafe Lewis Frederick Ayre III (1908-1996) – attore statunitense
 Pam Ayres (1947) – poetessa britannica
 Pietro Ayres – pittore italiano
 Rosalind Ayres (1946) – attrice cinematografica e teatrale britannica
 Sydney Ayres, conosciuto anche come Sydney Ayers (1879-1916) – attore, regista e sceneggiatore statunitense del cinema muto

Altro
 Modello di Ayres-Warr  – modello economico

Pagine correlate
 Aires